Mand i en sag () er en sovjetisk film fra 1939 af Isidor Annenskij.

Medvirkende 
 Nikolaj Khmeljov som Belikov
 Mikhail Zjarov som Mikhail Kovalenko
 Olga Androvskaja som Varvara Kovalenko
 Vladimir Gardin
 Vladimir Voronov

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1939
Dramafilm fra Sovjetunionen